Plum Point (Canada), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland
 Plum Point (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia